Macaíba (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Norte
 Macaíba (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Norte